Jabulani Angola foi a bola de futebol oficial do Campeonato Africano das Nações de 2010, produzida pela alemã Adidas. Foi a segunda bola oficial para uma edição do competição continental.

O estilo do desenho é semelhante ao da Adidas Jabulani utilizada na Copa do Mundo FIFA de 2010, mas com as cores da Bandeira de Angola, que são o vermelho, o amarelo e o preto.

Jabulani
Campeonato Africano das Nações